Борис Юрьевич Юхананов (род. 30 сентября 1957, Москва) — российский режиссёр, теоретик театра, видео, кино и телевидения; писатель, педагог. С 2013 года — художественный руководитель Электротеатра Станиславский. Основатель движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусства.

Биография 
Родился 30 сентября 1957 года в Москве. Окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» (1979) и ГИТИС по специальности «режиссёр драмы», в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева (1986).

Во время учёбы в ГИТИСе работал ассистентом режиссёра в спектакле Анатолия Эфроса «Буря» по У. Шекспиру (1983) и в спектакле Анатолия Васильева «Серсо» по пьесе Виктора Славкина (Театр драмы и комедии на Таганке, 1983—1985). Создатель первой в СССР независимой театральной группы «Театр — Театр» (1985, спектакли «Мизантроп», «Монрепо», «Хохороны»), сооснователь кинематографического движения «Параллельное кино» (1986). Педагогическую деятельность ведет с 1988 года: Ленинградский свободный университет (1988), Свободная академия в Москве (1989), Мастерская Индивидуальной Режиссуры (с 1988 по н. в.). С 1997 по 2002 гг. руководил режиссёрско-актёрским курсом в РАТИ—ГИТИС. Один из создателей первой петербургской частной балетной группы «Санкт-Петербургский маленький балет». Автор и руководитель исследовательских театральных проектов «Лаборатория Ангелической режиссуры» (2002—2004) и «ЛабораТория. Голем» (2002—2009).

С 1986 года осуществил более сорока театральных постановок, представленных на разных площадках Москвы (театр «Школа Драматического Искусства», Московский ТЮЗ, Российский Академический Молодёжный театр, Электротеатр Станиславский и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русского драматического театра Литвы), Лондона («Саусворк Плейхауз») и других городов. Среди них спектакли «Наблюдатель» по пьесе А. Шипенко (1988), «Октавия» на основе произведений Сенеки, Льва Троцкого (1989), проект «САД» (1990—2001), спектакль-реконструкция «Недоросль» Д. И. Фонвизина (1999), «Фауст» (1999—2008), опера «Сверлийцы», I часть (2012), Стойкий принцип (2013).

В числе его видеоработ видеороман в 1000 кассет «Сумасшедший принц» (1986—1993), «Неуправляемый ни для кого» (1995), «Да Дауны!» (1997), документальная видеомистерия «Назидание» и др.

«Театр Театр» 

В 1985 году создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр» и, экспериментируя в области перформанса и хэппенинга, работал с командой, состоящей из актёров, музыкантов и художников, среди которых Никита Михайловский, неоромантическая группа «Оберманекен» (Анжей Захарищев-Брауш, Евгений Калачев), Лариса Бородина, Евгений Чорба, художники Иван Кочкарев, Юрий Хариков, Евгений Юфит и др.

В спектаклях «Мизантроп», «Хохороны», «Мон Репо» Юхананов «приучал» актёров к подвижной мизансцене, в которой определены правила соотношения фигур. Эта техника проявится и будет развита в дальнейшем в его новомистериальных проектах 90-х гг. в новом для театральной режиссуры подходе к спектаклю, как проекту, запущенному в эволюцию, что позволит Юхананову разработать целую теорию новоуниверсального новомистериального проектирования.

Видеороман «Сумасшедший принц» 

В 1986 году из «Театра Театра» выросла компания ВТТВ — Всемирный театр театр видео. В этом же году Юхананов в рамках ВТТВ первым в СССР начал художественные эксперименты с видеокамерой. С 1986 года создавались главы видеоромана «Сумасшедший принц», который снимался с 1986 по 1989 год. Отдельные главы снимались в 90-е годы. Принцип работы над каждой главой подразумевал съемки матрицы (одноразовый акт) и веер монтажных вариаций к ней, то есть многократное и разнообразное монтажное обращение с материалом матрицы.

В 1980—90-е годы были созданы следующие матрицы-главы:
 Пролог. «Обратная перспектива» (1986)
 Первая глава «Особняк» (1986)
 Вторая глава. «Игра в хо» (1987)
 Третья глава. «Эсфирь» (1987)
 Четвёртая глава. «Фассбиндер» (1988)
 Пятая глава. «Японец» (1988-89)
 Шестая глава. «Крылья» (1988)
 Седьмая глава. «Фотограф» (1988])
 Восьмая глава. «Годар» (1989)
 Девятая глава. «Гарик» (1989)
 Десятая глава. «Зоопарк» (1989)
 Одиннадцатая глава. «Октавия» (1989)
 Двенадцатая глава. «Кинокран» (1990)
 Тринадцатая глава. «Автопортрет»1991)
 Четырнадцатая глава. «Сад» (1991)
 Пятнадцатая глава «Трактористы-2» (1992)

На основе смешения элементов из разных матриц созданы дополнительные главы:
 «Монолог» (1988)
 «Стоп-кадр» (1989)
 «Бал» (1989)
 «Актёр» (1989)
 «Никита» (1993)

«Параллельное кино» 

В сотрудничестве с братьями Игорем и Глебом Алейниковыми (Москва) и Евгением Юфитом (Ленинград) в 1986 году Б. Юхананов основал кинематографическое движение «Параллельное кино», которое создавало фильмы вне системы государственного кинопроизводства. В это же время начал печататься самиздатовский журнал «Сине Фантом», первый независимый киножурнал в СССР, где Юхананов выступал постоянным автором и входил в состав редколлегии.

Свои видеоэксперименты Юхананов осмысливал в теоретических статьях «Теория видеорежиссуры», «Фатальный монтаж», «У тебя в руках твоя голова», «Имаго-мутант» и др. Мифологизируя природу видео, режиссёр переосмысливал понятие монтажа, отказываясь от кинематографических принципов структурирования фильма. Родился новый метод работы и форма — «медленное видео». Например, в качестве альтернативы Юхананов предлагал непрерывное художественное мышление, «не текст, а речь, которая льётся, льётся, льётся, пытаясь выразить смысл». Принципиальным для режиссёра стал и пришедший из театра способ актёрской игры — непрерывное существование.

Мастерская индивидуальной режиссуры (МИР) 
В конце 1980-х режиссёр занимался новым проектом — организованной в 1988 сначала в Ленинграде, а потом в Москве Мастерской индивидуальной режиссуры (МИР). Он собирал молодёжь, чтобы обучать её и осуществлять сложные универсальные проекты. Позже были МИР-2 (1989), МИР-3 (1994). Возникнув как альтернатива государственной системе кино- и театрального образования, Мастерская не противопоставляла себя «официальному искусству», а, напротив, стремилась к снятию оппозиции между традицией и авангардом.

1987—1989 — режиссёр театра «Школа драматического искусства», Москва. В эти годы Б. Юхананов с «Театром Театром» переехал в Москву, где на территории театра «Школа драматического искусства» поставил спектакль о рок-музыкантах по пьесе Алексея Шипенко «Наблюдатель». Этот спектакль явился своего рода опытом театрального романа о поколении 1980-х гг.

1988 — один из основателей Ленинградского свободного университета, совместно с Тимуром Новиковым, Сергеем Курёхиным, братьями Горошевскими, Ольгой Хрусталёвой, Дмитрием Волчеком и др. В рамках Свободного университета в 1988 году создал Мастерскую индивидуальной режиссуры и начаелработу с группой МИР-1 (Ленинград). Педагогами МИР-1 стали братья Алейниковы, Андрей Кузнецов, Юрий Хариков, Евгений Чорба. Проект «Лабиринт» по произведениям Борхеса. В Мастерской индивидуальной режиссуры Юхананов начал развивать интегральный подход к режиссуре, включающий в себя работу в театре, кино, видео, а также в области современного искусства.

1989—1991 — один из основателей и ректор Свободной академии (Москва), в рамках которой поставил спектакль «Октавия» по пьесе Сенеки и эссе Троцкого о Ленине. В спектакле приняли участие многие авангардные деятели Москвы, в том числе: группа «Север», Екатерина Рыжикова, Александр Лугин, композитор Камиль Чалаев, Авдотья Смирнова, также ведущие актёры «Театра Театра» Никита Михайловский и Евгений Чорба, Мария Пыренкова, фотограф Илья Пиганов, модельер Ирэн Бурмистрова, Ирина Пиганова, Александр Петлюра и др. Премьера состоялась на открытии Свободной академии весной 1989 года.

1989 — организовал группу МИР-2 в Мастерской индивидуальной режиссуры (Москва) с которой начал осуществлять первый новомистериальный эволюционный проект «Сад».
Главным в философско-художественной концепции театра для Юхананова стал перенос внимания с конкретного человека на «внечеловеческие», глобальные проблемы, создание новых мифологем на стыке аттракциона и ритуала. Он разрабатывал жанр мистерии, но в современном понимании, сближающем мистерию с перформансом. Основным его проектом в рамках МИРа стал «Сад» — создание саморазвивающейся во времени сценической постановки (1990—2001). Исходная точка — пьеса А. Чехова «Вишнёвый сад», но проект Юхананова — скорее создание мифа о Саде, некоего всеобъемлющего произведения, в котором классический текст предстает в «сакрализованном» виде и перемежается зонами импровизации. Из мифа о неуничтожимом Саде и Садовых Существах вырастает целая стратегия эволюционирующего спектакля, пережившего 8 регенераций.

В МИР-2 Юхананов вырастил второе поколение режиссёров «параллельного кино», среди них — А. Дулерайн, С. Корягин, О. Столповская, В. Троицкий, А. Сильвестров, О. Хайбуллин, И. Колосова.

1993 — в сотрудничестве с хореографом Андреем Кузнецовым и художником Юрием Хариковым создал театр «Санкт-Петербургский маленький балет», где как режиссёр-постановщик осуществил два балетных спектакля «Цикады» и «Три грезы».

1994 — организовал группу МИР-3 в Мастерской индивидуальной режиссуры (Москва). Новомистериальный проект «Здравствуй и прощай, Дон-Жуан» (по пьесе Мольера «Дон-Жуан»).

В 1997 мастерская открыла режиссёрско-актёрский курс на базе РАТИ.

С 1997 по 2002 — руководитель режиссёрско-актёрского курса в РАТИ.

В 2012 году начались занятия в МИР-4, одним из ключевых принципов которой стало снятие противоречий между искусством академическим и современным, «мейнстримным» и «артхаусным», коммерческим и независимым.

Осенью 2012 года в Центре дизайна «ArtPlay» МИР-4 в формате открытых показов представил специальную программу «Разомкнутое пространство работы», в рамках которой были показаны режиссёрские работы участников МИР-4: сценические опыты и работа над короткометражными игровыми фильмами (отснятые материалы, сценарии, монтаж). Программа сценических опытов состояла из работ по тексту «Золотого осла» Апулея в переводе М. Кузмина, а также отрывков по произведениям многих писателей. В кинопрограмме была представлена работа над фильмами участников МИР-4 по теме «Плутовской роман».

«Дауны комментируют мир» 
В 1994-97 гг. Юхананов осуществил в театре и на видео социокультурный проект «Дауны комментируют мир». Театрализованная игра «Поход за золотыми птицами», к которой режиссёр привлек людей с синдромом Дауна, вскоре выросла в масштабную акцию, которая, по словам Юхананова, предоставляет возможность увидеть мир сквозь сознание «другого» человека. В театральной части проекта актёры с синдромом Дауна стали «садовыми существами» и предстают мистериальными созданиями со счастливым сознанием, некими «Ангелами и Мужиками». В видеофильме «Неуправляемый ни для кого» (1995) они комментируют Евангелие.

В 1997 режиссёр снял видеофильм «Да! Дауны…, или Поход за золотыми птицами». Проект «Дауны комментируют мир» стал акцией в России, направленной на социальную адаптацию людей с врожденными нарушениями развития и воспитание толерантности к ним.

«Fауст» 

В 1999 году Юхананов начал новый эволюционный проект-спектакль «Fауст» по первой части трагедии Гёте «Фауст», воплощенный в нескольких редакциях (в 2009 году на сцене театра «Школа драматического искусства» состоялась премьера последней, шестой, редакции спектакля). Премьера первой редакции «Fауста» проходила в 1999 в рамках фестиваля «Пушкин и Гёте» и длилась около 6 часов. Позже спектакль, развиваясь внутри проекта, был сокращён до 3,5 часов, однако главный принцип долгое время оставался неизменным: актёры, играющие Фауста и Мефистофеля, меняются местами, они двойники, взаимные alter ego. Для спектакля «Фауст» Юхананов разработал новый миф — миф о божественной пьесе, срежиссированной Творцом ради пробуждения человеческой души.

В 2008 году в театре «Школа драматического искусства» совместно с Игорем Яцко создал «Лабораторию игровых структур „Фауст“». Работа в «Лаборатории», во время которой режиссёры разбирали совместно с актёрами текст Гёте и организовывали серии показов сцен из «Фауста», стала частью репетиционного процесса постановки. После премьеры спектакля «Лаборатория „Фауст“» завершила свою работу.

«Недоросль» 

В 1999 году на сцене Русского драматического театра Литвы (Вильнюс) Юхананов поставил «Недоросля» Фонвизина. Постановка явилась опытом реконструкции реконструкции. В этой работе Юхананов обратился к монументальному изданию Юрия Эрастовича Озаровского 1911 года — «театральному пособию с режиссурой, постановкой, костюмами, гримом, декорациями пьесы Д. Фонвизина „Недоросль“». В этом издании Озаровским была осуществлена подробнейшая реконструкция императорского типа спектакля XVIII века. Взяв за основу планировки XVIII века, реконструированные Озаровским специально для книги, Юхананов связал в одном спектакле три исторических времени: эпоху Просвещения, Серебряный век русского театра и наступающую Россию нулевых.

«Повесть о прямостоящем человеке» 

В 2002 году Юхананов создал Лабораторию ангелической режиссуры (ЛАР), в которую вошла группа выпускников его «ГИТИСовского» актёрско-режиссёрского курса Петр Кудрявцев, Оксана Марченко, Елизавета Стишова, Дмитрий Емельянов, а также Дмитрий Милаков, Оксана Великолуг и Александр Белоусов. В рамках ЛАР в 2004 году Юхананов поставил спектакль «Повесть о прямостоящем человеке». Премьера состоялась в 2004 году на сцене театра «Школа драматического искусства». Для этой постановки сакральная гимнастика графа фон Ботмера, являющаяся особой техникой движений, состоящей из 36 упражнений, источник которых в древних ритуалах античности, где раскрывается план взаимодействий между собой микро- и макрокосмоса, при помощи аналитических штудий, разработанных в Лаборатории, была раскрыта как драматическая «Повесть о прямостоящем человеке». «Прямостояние» здесь — это источниковая позиция каждого движения, обеспечивающая сакральную вертикаль.

Одной из героинь «Повести…» стала парализованная и лишенная возможности говорить Оксана Великолуг, присутствующая на сцене в инвалидной коляске. В спектакль включен её театральный манифест о «Театре радости» и её дневниковые записи, проецирующиеся на экран. Сама Великолуг живым комментарием, создающимся прямо перед зрителями на экране, сопровождала каждый спектакль.

«ЛабораТория» 

Одновременно с Лабораторией ангелической режиссуры в 2002 году совместно с Григорием Зельцером Юхананов создал «ЛабораТОРИЮ» — экспериментальную мастерскую по изучению текстов Торы при помощи театрального искусства, где в рамках своеобразной формы семинара-репетиции начал исследовать отношения священного и игрового.
В 2007 году прошла премьера спектакля «ЛабораТория. Голем. Венская репетиция». С 2007 года время спектакль развился в семидневный театральный сериал, который теперь называется «ЛабораТория. Голем». В процессе этой работы была создана одноимённая пьеса.
В 2009 году «ЛабораТория» составила и издала «Книгу отражений», в которую вошло полное собрание высказываний (фотографий и текстов) с 2007 по 2009 г., посвященных спектаклю «ЛабораТория. Голем» и опубликованных в прессе или интернете.

Проекты 
 «Назидание» — документальная киномистерия о футболе. Отправной точкой для проекта «Назидание» стал удар Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци в финальном матче чемпионата мира по футболу 2006.
 «Сверлийский проект» — новомистериальный новоуниверсальный проект Бориса Юхананова, включающий в себя оперу «Сверлийцы» (I часть), премьера которой состоялась в Центре дизайна «ArtPlay» 2 декабря 2012 года, бук-арт роман-опера «Сверлийцы», сверлийскую графику и арт-объект «Тюфяки».

В 2015 году на сцене Электротеатра Станиславский состоялась премьера оперного сериала «Сверлийцы» в пяти частях, партитуры для которых написали шесть композиторов: Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Сергей Невский, Алексей Сысоев, Алексей Сюмак и Владимир Раннев.
 «Стойкий принцип» — спектакль в «трёх актах, двух кладбищах и одном концерте», где в изощрённом узоре барочной композиции сплелись классическая драма Кальдерона «Стойкий принц» и пьеса Пушкина «Пир во время чумы». Премьера состоялась 25 мая 2013 года на сцене театра «Школа драматического искусства».
 «Синяя птица» — десятичасовой спектакль, идущий в три вечера, в котором известный сюжет Мориса Метерлинка переплетается с воспоминаниями двух актеров — Владимира Коренева и Алефтины Константиновой (Тильтиля и Митиль). Первый спектакль Юхананова в Электротеатре Станиславский.
 «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы» — каждый из пяти дней «Золотого осла» состоит из дневных (с 14:00 до 18:00) показов Модулей — то есть самостоятельных работ участников проекта, которые могут быть представлены фрагментарно, могут в любой момент быть остановлены Юханановым и публично им прокомментированы. Композиции — это готовые спектакли, построенные из сцен-эпизодов, в которых текст романа сочетается с комментарием участников действия.
 «Галилео. Опера для скрипки и ученого» — партитура оперы, написанная пятью композиторами: Сергеем Невским, Кузьмой Бодровым, Дмитрием Курляндским, Кириллом Чернегиным и Павлом Кармановым, посвящена разным аспектам деятельности Галилея. Роль ученого в «Galileo. Опера для скрипки и ученого» исполняет российский физик и математик Григорий Амосов.
 «Октавия. Трепанация» — опера «Октавия. Трепанация» была поставлена к столетию революции 1917 года. Во избежание путаницы: название «Октавия» уже встречалось в творчестве Бориса Юхананова: в 1989 году он осуществил спектакль-перформанс с группой «Театр Театр». Это совершенно разные работы, пересекающиеся лишь номинально.
 «Орфические игры. Панк-макраме» новопроцессуальный проект Электротеатра на основе мифа об Орфее. Единое произведение в 33 актах, размещенных в 12 спектаклях, подобно пространству из 12 залов, на стены которых нанесены 33 фрески.

Эволюционные проекты 
 1986 — «Сумасшедший принц»
 1988 — МИР — Мастерская индивидуальной режиссуры
 1990 — «Сад»
 1994 — «Здравствуй и прощай, Дон Жуан»
 1994 — «Дауны комментируют мир»
 1996 — «Фауст»
 1998 — «Дворец»
 1998 — «Новое пространство театральных коммуникаций»
 1998 — Кристалл
 2000 — «театр и Его дневник»
 2002 — «ЛабораТОРИЯ»
 2002 — ЛАР
 2007 — «Голем»
 2009 — «Сверлийцы»
 2009 — «Назидание»
 2016 — «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы»
 2018 — «Орфические игры. Панк-макраме»

Театральные постановки 

 1986 — «Хохороны» на основе произведений Чехова, Уильямса, Славкина, газетных статей (в Санкт-Петербурге)
 1986 — «Мон Репо» на основе произведений Набокова, Бродского, Мольера и оригинальной легенды Юхананова и Харикова (Москва — Санкт-Петербург).
 1986 — «Мизантроп» по пьесе Мольера (Москва — Санкт-Петербург).
 1987 — «СПИД во время чумы». Театральный перформанс. «Театр Театр», «Пост-Театр»
 1987 — «Вертикальный взлет» в сотрудничестве с группой «Чемпионы мира» (Москва).
 1988 — «Наблюдатель» по пьесе Алексея Шипенко, премьера в театре «Метрополь», в программе Berlin Festspiele (Западный Берлин). 1987 в театре «Школа драматического искусства» (Москва).
 1989 — «Октавия» на основе произведений Сенеки, Льва Троцкого. (Москва)
 1990 — «Принципы Чучхе», МИР-2 (Москва)
 1990 — «Сад: 1-я регенерация», МИР-2, Мистерия в Кратово (пригород Москвы)
 1990 — «Ч/Б», МИР-2 (Москва)
 1991 — «Сад: 1-я регенерация», МИР-2, галерея «Оранжерея» (Москва)
 1992—1993 — «Сад: 2-я регенерация», МИР-2, пятидневная программа в здании московского детского сада.
 1993 — Балет «Цикады». Театр «Санкт-Петербургский маленький балет», балетмейстер-постановщик А. Кузнецов-Вечеслов. Премьера в Эрмитажном Императорском театре (Санкт-Петербург)
 1994 — Балет «Три грезы». Театр «Санкт-Петербургский маленький балет», балетмейстер-постановщик А. Кузнецов-Вечеслов. Премьера в Эрмитажном Императорском театре (Санкт-Петербург)
 1994 — «Сад: 3-я регенерация», МИР-2, премьера состоялась в Майкл Холл, Форест Роу, Лондон, фестиваль-семинар Михаила Чехова, спектакль был показан в «Саусворк Плейхауз», Лондон; в театре «Школа драматического искусства», Москва.
 1995 — «Сад: 4-я регенерация», МИР-2, Центр Современного Искусства, г. Москва; премьера состоялась в Государственном Академическом Театре им. Моссовета; спектакль был показан в «Черч Хилл Театр», Эдинбургский фестиваль; на Международном фестивале «КУКART-95», Санкт-Петербург.
 1991—1996 — «Жанр, драматическая игра», МИР-2, премьера состоялась в галерее «Оранжерея», Москва; спектакль игрался в Детском Саду на Чеховской, в Центре современного искусства, в театре «Школа Драматического Искусства», г. Москва.
 1995—1996 — «Здравствуй и прощай, Дон Жуан» на основе пьесы Ж.-Б. Мольера, МИР-3, Центр современного искусства, Москва; премьера состоялась на Международном фестивале «КУКART-95», Санкт-Петербург; спектакль игрался в театре «Школа Драматического Искусства», г. Москва.
 1996 — «Чайка» по А. Чехову, МИР-2, театр «Школа драматического искусства» (Москва)
 1996 — «Сад: 5-я регенерация», МИР-2, театр «Школа драматического искусства» (Москва)
 1997 — «Сад: 6-я регенерация», Киев, фестиваль «Школа», Театр драмы и комедии.
 1998 — Новомистериальный проект «Кристалл», Центр театрального искусства «ДАХ» (Киев).
 1998 — Новомистериальный проект «Стойкий принц», актёрско-режиссёрский курс РАТИ (Москва).
 1998 — «Сад: 7-я регенерация», МИР, премьера на фестивале «По направлению к школе» в рамках проекта «Сад», Театр-музей В. Высоцкого (Москва).
 1998 — Королевская репетиция «[Дон Жуан]», МИР, премьера на фестивале «По направлению к школе» в рамках проекта «Дворец», Театр-музей В. Высоцкого (Москва).
 1998 — «Маркиза де Сад» по Ю. Мисиме, МИР, премьера на фестивале «По направлению к школе» в рамках проекта «Дворец», Театр-музей В. Высоцкого (Москва).
 1999 — «Фауст» по И. В. Гёте, спектакль на фестивале «Пушкин и Гёте», МТЮЗ, Москва. Премьера состоялась при дружеской поддержке Института Гёте.
 1999 — «Фауст: 2-я редакция». Москва, Российский Академический Молодежный Театр
 1999 — «Недоросль» по Д. И. Фонвизину, Русский Драматический Театр Литвы, Вильнюс. Участвовал во Втором Фестивале Русских Театров Стран СНГ и Балтии (Санкт-Петербург, 2000). В 2001 году был представлен в рамках Третьей Международной Театральной Олимпиады в Москве.
 2001 — Работа над проектом «театр и Его дневник», включающим три направления: «Археология», «Стойкий Принц», «Ботмеровская гимнастика».
 2001 — «Фауст» 3-я редакция. МИР и продюсерский центр «Позитив». Премьера 15 марта 2001 г. в Театре им. Станиславского (Москва) в рамках Третьей Международной Театральной Олимпиады.
 2001 — «Сад: 8-я регенерация». Спектакль показан в театрально-культурном Центре им. Вс. Мейерхольда в рамках Третьей Международной Театральной Олимпиады, Москва.
 2002 — Премьера 4-й редакции «Фауста» в театре им. Станиславского.
 2002 — «Подсолнухи». Спектакль показан на фестивалях: «Балтийский дом», «Славянский базар», «Сибирский транзит», «Камерата» и др.
 2003 — Премьера 5-й редакции «Фауста» в театре «Школа драматического искусства».
 2004 — «Повесть о прямостоящем человеке». Театр «Школа драматического искусства».
 2005 — «Диаспорическая симфония». ЛабораТория. Москва.
 2005—2006 — «Марафон», ЛабораТОРИЯ, Москва.
 2007—2011 — Спектакль-проект «ЛабораТория. Голем» (театр «Школа драматического искусства»). Показан на фестивалаях «Тикун Олам» (Вена, 2007) и «ГОГОЛЬfest» (Киев, 2008).
 2009 — Премьера спектакля «Фауст» — 6-я редакция (театр «Школа драматического искусства»).
 2013 — Премьера спектакля «Стойкий принцип» (совместная постановка театра «Школа драматического искусства» и МИР-4).
 2015 — Трилогия «Синяя птица» по пьесе Мориса Метерлинка и воспоминаниям Владимира Коренева и Алефтины Константиновой. Премьера состоялась на сцене Электротеатра Станиславский.
 2015 — Вторая редакция спектакля «Стойкий принцип» (Электротеатр Станиславский).
 2016 — «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы». Совместный проект Электротеатра и МИР-4.
 2018 — «Орфические игры. Панк-макраме». (Электротеатр Станиславский.)

Кино и видео работы 
 1983 — «Игрушка». Короткометражный фильм, 35 мм, оператор Владимир Брыляков.
 1986 — «Особняк» 1-я глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1986 — «Обратная перспектива». По статье П. Флоренского «Обратная перспектива». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1986 — «Кафе». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1987—2005 — «Игра в ХО» 2-я глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1988—2005 — «Сумасшедший принц Фассбиндер». 3-я глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1988—2005 — «Гамлет» 4-я глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1988—2005 — «Сумасшедший принц Эсфирь» 5-я глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1988 — «Театр Театр». Платон. Диалоги.
 1988 — «Сны королевы».
 1988 — «Автопортрет». Вставная глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1989 — «Фотограф». Вставная глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1989 — «Кинг Конг».
 1989 — «Интервью». Вставная глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1989 — Фильм о «Театре Театре».
 1989 — «Сумасшедший принц Актёр» — 8 глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1989 — «Крылья» по роману Кузмина «Крылья», 9 глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1989 — «Октавия», 10 глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1989 — «Зоопарк».
 1990 — «Сумасшедший принц Годар», 11 глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1990 — Фильм — спектакль «Кратово». В настоящее время готовится заключительная вариация.
 1990 — Фильм — дайджест по Свободной Академии (целиком включает в себя фильм о "Театре Театре).
 1992 — «Сумасшедший принц Никита», 12 глава видеоромана в 1000 кассет «Сумасшедший принц».
 1995 — «Неуправляемый ни для кого», видеофильм.
 1996 — Фильм-спектакль «Сад 5-я регенерация».
 1997 — Видеофильм «Да! Дауны…».
 1997 — «Дзенбоксинг», продюсер, соавтор сценария художественного фильма.
 2005 — Фильм-спектакль «Сад 8-я регенерация».
 2007 — Документальная видеомистерия «Назидание» (начало работы над фильмом в 2007 году, дата премьеры уточняется).
 2011 — «Branded» (в российском прокате — «Москва 2017»), кинофильм (США—Россия), исполнительный продюсер.
 2011 — «Шапито-шоу» (режиссёр С. Лобан), продюсер.
 2017 — «Назидание». Премьера состоялась в рамках 70-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
 2017 — «Тающий апокалипсис», трёхканальная видеоинсталляция (50 мин., 58 мин., 50 мин.) в соавторстве с художником Еленой Коптяевой с участием представителей современного театра: Ромео Кастеллуччи, Хайнера Гёббельса и Теодороса Терзопулоса.

Оперные постановки 
 2012 — «Сверлийцы», часть I. Композитор — Дмитрий Курляндский. Премьера в Центре дизайна «ArtPlay» 2 декабря 2012 года .
 2015 — Оперный сериал «Сверлийцы» (Электротеатр Станиславский).
 2017 — «Галилео. Опера для скрипки и ученого». (Театральный двор Электротеатра Станиславский.)
 2017 — «Октавия. Трепанация». Совместный проект Электротеатра и Holland festival. Премьера состоялась в рамках основной программы фестиваля на сцене театра Muziekgebouw в Амстердаме.

Телевизионные постановки 
 1989 — Телепрограмма о независимом российском видео для венгерского телевидения.
 1990 — «Поп-культура» — телешоу, Телекомпания «Мост», Россия.
 1995 — «No budget» — специальная рубрика для телепрограммы «Кинематограф» (более 10 программ), ОРТ (1 канал).
 1996 — «Москва XX век», 2-серийный художественно-документальный фильм по произведению А. Белого «Котик Летаев».
 1999 — Проект «ИНДУКТИВНОЕ TV» «Народный сериал» продюсер, автор сценария, режиссёр.
 2003 — «Голод», режиссёр-постановщик реалити-шоу. Берлин — Москва.
 2009 — «Мистические путешествия», художественный руководитель, продюсер, канал «ТНТ».
 Телероман «Назидание» (в процессе разработки).

Примечания

Ссылки 
 Т. Шабалина. Борис Юхананов. Биография.
 Борис Юхананов на сайте www.gif.ru
 Д. Бавильский о «Саде», «Митин журнал», вып. 54, 1997
 Обсуждение после показа видеоверсии VIII-ой регенерации «Сада»
 Интервью Д. Бавильского с Б. Юханановым: «Внутренний способ существования» (ВЗГЛЯД, 9 июля 2008)
 Интервью Д. Бавильского с Б. Юханановым: «Сад неуничтожим» (ВЗГЛЯД, 10 июля 2008)
 Обсуждение фильма Бориса Юхананова «Сумасшедший принц Японец»
 Видеороман «Сумасшедший принц» (глава «Фассбиндер»)
 Интервью Т. Восковской с Б. Юханановым: «Я хотел бы заниматься тем, чего нет»
 «Сумасшедший принц Эсфирь». Премьерный показ на Международном Кинофестивале в Роттердаме
 Интервью М. Мусиной с Б. Юханановым: «Я хотел бы стать дауном» (ноябрь 2001)
 Интервью М. Никитюк с Б. Юханановым: "На территории «Нового Еврейского Театра» (TEATRE, май 2008)
 О. Андреева. Назовите это «таетром» (РУССКИЙ РЕПОРТЕР,№ 17, 2008)
 Интервью О. Романцовой с Б. Юханановым: «С душой человека происходит катастрофическая метаморфоза» (ГАЗЕТА, 13 октября 2009)
 Л. Тимофеева «Театр как модель мира» (ЭКРАН И СЦЕНА, № 21, 2009; рецензия на спектакль Б. Юхананова «Фауст»)
 Интервью Л. Брайнис с Б. Юханановым: «По камням фактов через ручей происходящего» (BOOKNIK, 29 декабря 2009)
 Н. Шевченко. Игра с неизвестным исходом // В Сб.: Курбасовские чтения. № 5 — Киев,2010 (эссе о проекте «ЛабораТория» 
 Наука о душе. Борис Юхананов. Познание духовной сущности мира. Запись телепередачи Александра Гордона.
 Интервью с Борисом Юханановым в подкасте «Против театра» (2020)

Библиография 
 Б. Юхананов. Театр целиком // Митин журнал. — 1994. — № 51.
 Б. Юхананов. Теория видеорежиссуры (Материалы конференции «Молодая культура» 17-22 октября 1988 г.)// Митин журнал. — 1989. — № 25.
 Евгений Чорба. Медленное видео Бориса Юхананова.
 Б. Юхананов. Фатальный монтаж
 Б. Юхананов. У тебя в руках твоя голова
 Б. Юхананов. Имаго-мутант
 Б. Юхананов. Арт-хаос
 Б. Юхананов. Московский дневник. — М., 2000.
 Б. Юхананов, Н. Шевченко. Театр и его дневник. — М., 2004.
 Повесть о прямостоящем человеке. Проект «театр и Его дневник». — М., 2004.
 ЛабораТория. Голем. Книга отражений. — М., 2009.
 Б. Юхананов. Фрагменты из «Напоминания НОРМЫ»// Курбасовские чтения. Вып. 5. — Киев, 2010.

Поэты России
Выпускники Воронежского института искусств
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Сине Фантом